

Села:
 Червоне Озеро — Запорізька область, Пологівський район
 Червоне Озеро — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Червоне Озеро — Сумська область, Конотопський район
 Червоне Озеро — Чернігівська область, Ніжинський район

Залізниця:
 Червоне Озеро — залізничний роз'їзд Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Червоне Озеро () — озеро в Поліссі, на півночі Житковічського району Гомельської області

Червоне Озеро — озеро, Сплітсько-Далматинська жупанія